Сергі́й Вале́рійович Ле́вченко ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1987 року в місті Сєвєродонецьк (Луганська область). Навчався у сєвєродонецькій 10-й школі, закінчив Сєвєродонецький професійний ліцей; працював на заводі залізобетонних виробів.

Після навчання в 169-му навчальному центрі «Десна» проходив військову службу за контрактом протягом майже двох років; солдат, командир бойової машини 1-ї механізованої роти механізованого батальйону 53-ї бригади.

Загинув 26 серпня 2018 року поблизу селиша Кримське (Новоайдарський район) внаслідок підриву мінно-вибухового пристрою. Тоді ж загинув солдат Олександр Бережанський, ще один вояк зазнав травмування.

29 серпня 2018 року похований на кладовищі селиша Павлоград.

Без Сергія лишилися батьки, дружина та двоє дітей — 2009 і 2014 р.н.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 411/2018 від 5 грудня 2018 2018 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку» — нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно)

Примітки

Джерела 
 Левченко Сергій Валерійович  // Книга пам'яті
 З воїном 53-ї ОМБр Сергієм Левченком, який загинув 26 серпня внаслідок підриву на міні, попрощалися в Сєверодонецьку 
 18 загиблих воїнів серпня-2018 

Уродженці Сєвєродонецька
Померли в Новоайдарському районі
Поховані в Сєвєродонецьку